И́лмари А́хонен (; 5 июня 1896, Гельсингфорс, Великое княжество Финляндское — 16 февраля 1980, Хельсинки, Финляндия) — финский архитектор, профессор.

В 1950-е годы создал ряд проектов церковных зданий: Покровской церкви в Хельсинки (1951), церкви пророка Илии в Ийсалми (1957), часовни святителя Николая в Салахми, церкви святителя Николая в Рауталампи, церкви святых Захарии и Елизаветы в Савонлинна и других.

Работал также в гражданской архитектуре (жилой дом Tiilimäki 26, Helsinki).

Скончался 16 февраля 1980 года в Хельсинки.

Творчество

Примечания 

Архитекторы Финляндии
Архитекторы Хельсинки